Вильянуэва-де-ла-Хара () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 156 км². Население — 2 231 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Покровителем города считается святая дева де лас Ньевес.

История 
Город основан в 1476 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web sobre Villanueva de la Jara (Web no oficial). 
 Página de la Manchuela Conquense
 Página de la Denominación de Origen Vino de la Manchuela 
 Página de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca

Населённые пункты Куэнки
Муниципалитеты Куэнки